Parintins (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Parintins (gemeente), een gemeente in deze microregio